Jméno a příjmení Vladimír Růžička má více nositelů:

 Vladimír Růžička (* 1963), český hokejista, trenér a funkcionář, otec Vladimíra Růžičky mladšího
 Vladimír Růžička (1989), český hokejista, syn Vladimíra Růžičky
 Vladimír Růžička (právník) (1910–1988), český právník